Sonic steht für:
 , Videospielreihe, dessen Hauptfigur (und Maskottchen von Sega), Fernsehserie und Film, siehe Sonic the Hedgehog (Begriffsklärung)
 Sonic Healthcare, australisches Unternehmen
 Sonic Solutions, US-amerikanisches Softwareunternehmen

Personen:
 Frank Sonic (* 1982 als Frank Staniek), deutscher Techno-DJ, Veranstalter und Musikproduzent

Siehe auch:
 Sonics
 Sonique